Elżbieta Luksemburska (1358–1373) – żona Albrechta III, księcia Austrii
 Elżbieta Luksemburska (zm. 1400) – żona margrabiego miśnieńskiego Wilhelma I
 Elżbieta Luksemburska (1390–1451) – dziedziczka Luksemburga
 Elżbieta Luksemburska (1409–1442) – żona Albrechta II, króla Niemiec, Czech i Węgier
 Elżbieta Luksemburska (1901–1950) – księżniczka Luksemburga, Nassau, księżna Thurn und Taxis